Ге́рман Ону́гха () — российский футболист, нападающий датского клуба «Вайле».

Карьера 
Родился в Москве, где его родители учились в вузе. Отец из Нигерии, впоследствии жил в Нидерландах и на Украине. Онугха вырос с матерью и её родителями в Пензе. В детстве занимался мини-футболом, первый тренер — Клопов Юрий Фёдорович. В 11 лет прекратил заниматься, сконцентрировавшись на учёбе, но через три года вернулся к работе на большое поле. С 16 лет начал выступать в мини-футбольной команде «Атмис», который во время летнего перерыва играл в первенстве области по большому футболу.

«Зенит» (Пенза) 
После товарищеского матча с пензенским «Зенитом» получил приглашение директора клуба Дмитрия Градиленко. Под руководством Владимира Радкевича дотянулся до основного состава, дебютировав в первенстве ПФЛ в возрасте 20 лет. Провёл за клуб 11 матчей и забил 2 мяча. Из-за особенностей оформления клубного сайта в графу «отчество» Онугхе прописали Олегович, хотя по паспорту он его не имеет. В дальнейшем это отчество на клубных сайтах и других интернет-источниках закрепилось за игроком.

«Волгарь» 
В феврале 2018 получил приглашение от «Волгаря» Астрахань из ФНЛ. Дебютировал 4 марта в домашней игре против «Химок». Всего за клуб сыграл 10 игр и забил 3 мяча.

«Краснодар» 
В июле перешёл в «Краснодар». Два сезона отыграв за вторую команду, дебютировал за основу 5 июля 2020 года в домашнем матче против петербургского «Зенита», выйдя на замену на 82-й минуте вместо Маркуса Берга.

Аренда в «Тамбов» 
11 августа 2020 года перешёл на правах годичной аренды в «Тамбов».

Аренда в «Вайле» 
1 февраля 2021 года было объявлено об аренде игрока до конца сезона с правом последующего выкупа датским клубом «Вайле». 30 апреля сделал хет-трик в выездном матче 28-го тура чемпионата против «Хорсенса» (3:3). Хозяева по ходу игры вели в счете 3:0. На 51-й минуте на поле появился Онугха и забил три мяча — на 63-й, 84-й и 90-й минутах. 4 июля 2021 года подписал двухлетний контракт с клубом.

Аренда в «Крылья Советов» 
14 июля 2021 года подписал соглашение на правах аренды (с правом выкупа) до конца сезона с самарскими «Крылья Советов».

Аренда в «Рубин» 
1 сентября 2021 стало известно о подписании контракта аренды в казанский «Рубин» до конца сезона 2021/2022.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 20.4.22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Бней Сахнин»